Мисс мира 1966 () — 16-й ежегодный конкурс красоты, состоявшийся 17 ноября 1966 года в театре «Лицеум», Лондон, Великобритания. 51 участница боролась за титул. Победила Рейта Фариа, представлявшая Индию.

Результаты

Участницы

Вернувшиеся и дебютировавшие страны 
 Багамы, Доминиканская республика, Гайана, Филиппины, Тринидад и Тобаго и Югославия участвовали в первый раз.
 Швейцария и Норвегия последний раз участвовали в 1960 году.
 Индия последний раз участвовала в 1962 году.
 Чили и Мексика последний раз участвовали в 1963 году.
 Аруба и Турция последний раз участвовали в 1964 году.

Не участвовавшие страны 
 
 
  — Мария Эстела Калеро (Maria Estela Sáenz Calero)
 
 
  — Пакита Торрес не участвовала в знак протеста против участия в конкурсе Мисс Гибралтар, Грейс Валверде
  — Сусана Рехеден (Susana Regeden)

Дисквалифицирована 
  — Узор Окафор (Uzor Okafor) на момент участия была замужем за британцем и имела двоих детей; также не была коронована на национальном конкурсе

Участие в других конкурсах 
Мисс Вселенная
 1964:  — Мариетт Стефано
 1966:  — Мирей де Ман
 1966:  — 
 1966:  — Хизер Геттингс
 1966:  — 

Мисс Европа
 1966:  — Мирей де Ман
 1966:  — Гунилла Ингрид Андерссон

См. также 
 Мисс Вселенная 1966
 Мисс интернешнл 1966 (не проводился)

Примечания

Ссылки 
 
 

1966
События 17 ноября
Ноябрь 1966 года
1966 год в Лондоне